ATFS est un sigle qui peut désigner :
 , label forestier aux États-Unis d'Amérique ;
 , association d'amateurs de statistiques en athlétisme.